Miatke ist der Familienname folgender Personen:

 Danni Miatke (* 1987), australische Schwimmerin
 Nils Miatke (* 1990), deutscher Fußballspieler